Самгородоцька сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Самгородоцька сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Самгородоцька сільська рада — Черкаська область, Смілянський район